Hakkâri (provincie), een provincie van Turkije
 Hakkâri (district), een district in deze provincie
 Hakkâri (stad), de hoofdstad van deze provincie